Името Поляново носят две български села:

 Поляново (Област Бургас)
 Поляново (Област Хасково)